Diese Liste zeigt alle ehemaligen und derzeitigen Mitglieder des Regierungsrates des Kantons Nidwalden seit 1803.

Geschichte 
Zwischen 1803 und 1990 dominierten zwei Parteien die Politik auf Kantonsebene – die Konservativen und die Liberalen. Einige Politiker gehörten zur Mittepartei «Liberal-Konservative».

Nebst den beiden Traditionsparteien gelang der Einzug in den Regierungsrat bisher nur den Bannalpern, Christlich-Sozialen (heute Teil der Partei Die Mitte), dem Demokratischen Nidwalden (heute Grüne Nidwalden), der Schweizerischen Volkspartei, der Grünliberalen Partei und Parteilosen.

Vor 1997 wurden die Mitglieder des Regierungsrats durch die Landsgemeinde mittels Mehren (Handmehr) oder Zählen im Ring zu Wil von den Stimmberechtigten gewählt.

Parteiabkürzungen oder politische Richtung 

 K: Konservative, Katholisch-Konservative, Konservative und christliche-Soziale Partei, Konservative Volkspartei, Christlichdemokratische Volkspartei (CVP), Die Mitte
 L: Liberale, Liberale Partei (LPN), Freisinnige, Freisinnig-Demokratische Partei, FDP.Die Liberalen
 CSP: Christlich-Soziale Partei
 DN: Grüne Nidwalden (1982–2009 Demokratisches Nidwalden)
 SVP: Schweizerische Volkspartei (ab 1999)
 GLP. Grünliberale Partei
 Bann.: Volksbewegung der Bannalper (keine Partei)
 U: Unabhängige, Parteilose

Regierungsräte 
Anmerkung: Die hohe Anzahl der Wechsel im Jahr 1847 ist auf die politischen Umstände zurückzuführen. Damals kam es zum Sonderbundskrieg. Nidwalden gehörte zu den Verlierern. Im Jahr 1934 wurde an der Landsgemeinde wegen des Baus des Stausees Bannalpsee zu einem fast kompletten Regierungswechsel.

Einzelnachweise

Quellen 
 Staatsarchiv Nidwalden diverse Unterlagen, hauptsächlich HBgb 47 und HBgb 56 (Die Regierung Nidwaldens 1803–1986)
 Nidwaldner Behördenmitglieder Personenverzeichnis
 Übersicht zu Geburts- und Sterbedaten.
 Details: Politische Richtung, Geburts- und Sterbedaten zu Regierungsratsmitgliedern (Historisches Lexikon der Schweiz)

!
Liste, Nidwalden Regierungsrat
Nidwalden